Oberliga 1950/51 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1950/51, Saison der höchsten Spielklasse der DDR
 Fußball-Oberliga 1950/51, Fußball-Oberliga-Saison 1950/51 in der BRD
 Eishockey-Oberliga 1950/51, Saison der höchsten westdeutschen Eishockeyliga
 Amateuroberliga Niedersachsen 1950/51, Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball